Josef Bachem ist der Name folgender Personen:

* Josef Bachem (Verleger) (1821–1893), deutscher Verleger 
 Josef Bachem (Architekt) (1881–1946), deutscher Architekt